Manuel Cirerol puede referirse a:

 Manuel Cirerol y Canto, (1840 - 1924) político mexicano, gobernante de Yucatán en 1870 - 1872.
 Manuel Cirerol Sansores, (1890 - 1966) cineasta y escritor mexicano.